Pereïaslavl,  Pereslavl ou Pereïaslav peuvent faire référence à :
 Pereiaslav, une ville en Ukraine.
 Pereslavl-Zalesski, une ville en Russie.
 Pereïaslavl-Riazanski, le nom ancien de Riazan jusqu'à 1778.